El Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP) está situado en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia de Córdoba, Argentina.

Historia 
Fundado en 1950, el Sindicato de Empleados Públicos funcionó en un local prestado sobre Av. Colón 817.
En la década del 60, el Gobierno de la Provincia de Córdoba le autoriza a ocupar un terreno propiedad del Estado Provincial, donde hoy se encuentra la nueva sede del SEP. 

Dicho terreno ubicado en la esquina de calle Corro y Duarte Quirós, era más grande de lo que es hoy.
Durante la gobernación de Eduardo Angeloz, se le quita una parte en donde se construye el Registro General de la Provincia, funcionando hoy la Policía Judicial. Y luego se le quita otra parte del terreno sobre la calle Corro , para utilizarla posteriormente como playa de estacionamiento y acceso de vehículos de la Policía Judicial.
Los varios intentos de desalojar al SEP no prosperaron.

El crecimiento del Gremio, permite incorporar diferentes servicios.
Además de la sede gremial, allí funcionaron la primera Guardería , los primeros consultorios médicos, la farmacia sindical, las peluquerías de hombres y de mujeres y el Bachillerato para Adultos CENMA 70.

Las Asambleas por la lucha del Sindicato por los Salarios, por la Estabilidad y por la Carrera Administrativa, se realizaban en lo que era el baldío presidido por el algarrobo, al igual que las grandes jornadas como el Cordobazo, el Viborazo y la larga huelga de 1971 que terminó con más de cuatrocientos cesantes y con el Gremio intervenido.
Para ese entonces se contaba con la construcción de un salón con piso de baldosas y un gran tinglado.
Cuando se recuperó el gremio allí comenzaron a desarrollarse actividades deportivas, culturales, de capacitación y numerosos acontecimientos político-sindicales en los que participaron los más grandes dirigentes de la historia del Movimiento Obrero de Córdoba.
A través de los años, el SEP reclama una y otra vez al Gobierno de la Provincia de Córdoba, la donación del inmueble, para así poder construir en él una sede digna y merecida para todos los empleados.

LA ULTIMA ETAPA – UN SUEÑO CUMPLIDO

En 2006 el gobernador De la Sota concreta la donación del inmueble a favor del SEP, con cargo a construir en él la sede sindical y con la expresa autorización de utilizar parte del terreno para pagar la obra.
En 2007 se constituyó un fideicomiso con la empresa Ly H Construcciones, que construiría el nuevo edificio, el cual se pagaría con parte del terreno, ubicado sobre la calle Duarte Quirós , incluyendo la esquina.
Así se hizo. En el terreno que le quedaba al SEP, en la vieja dirección de Corro 269 y detrás del algarrobo cuatro veces centenario, se construyó el nuevo edificio, cuya piedra fundamental se colocó el 17 de octubre de 2007.
En el terreno con el que se pagó la obra, la empresa construye un edificio en cuya planta baja ya funciona el Banco de Córdoba Sucursal Tribunales y en el que el SEP no tiene parte alguna.
El edificio para la nueva sede termina en noviembre de 2009 y es entregado al Sindicato.
Desde ese momento se encaró por cuenta del SEP y con un costo de casi seis millones de pesos, pagado totalmente con la cuota de los afiliados, la nueva instalación eléctrica que el funcionamiento de la nueva sede demandaba; la instalación de los aparatos adquiridos para el Centro de Salud; los sistemas de aire acondicionado, telefonía, computación, seguridad, el amoblamiento y la decoración.
El lunes 26 de julio de 2010 se inaugura.

INAUGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NUEVA SEDE DEL SEP CALLE CORRO 269 - 29/07/2010

El Cro. Secretario General, José Pihen junto a la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), dejó oficialmente inaugurada la nueva sede unificada del gremio, el 26 de julio de 2010.

Estuvieron presentes en el acto el titular de la Legislatura, el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, el Vice Gobernador Héctor Campana, legisladores, funcionarios; contando además con la presencia de los compañeros dirigentes de los sindicatos de la CGT Córdoba.

El edificio recibe la bendición del Padre Kelo, y a posteriori el Cro. José "Pepe" Pihen corta las cintas junto a los invitados presentes, dejando inaugurado el local.

“Hoy se hace realidad un sueño de 40 años – expresó ayer Pihén -, nuestro gremio cumple 60 años en diciembre 40 años de los cuales los hemos pasado acá, de prestado en un lugar precario y soñando siempre con poder llegar a tener en algún momento nuestra sede propia”.

“Este sueño tiene un nombre que es el que nos ha guiado siempre, el que hizo grande nuestro gremio; es el que nos enseñó a pelear por esto. Su nombre es Raúl Ferreyra”.

“Los consultorios externos disponen de aparatología de última generación, sobre todo en el área de diagnósticos y odontología. También cuenta con una farmacia, que creo que está puesta al nivel de las mejores de Córdoba, para garantizar el acceso de nuestra gente a ese servicio”, agregó el Sec. General José Pihen.

Como corolario, el festejo se coronó con el lanzamiento de fuegos artificiales.

Esta nueva sede de calle Corro 269, posee nueve pisos, más de 3.000 metros cubiertos, tres ascensores con capacidad para 15 personas cada uno, y alberga el funcionamiento integrado de la administración, gremial, hacienda, salud, deportes, escuelas, jubilados, interior, turismo, el Centro de Salud y la Farmacia.

En tanto que el edificio de Maipú 354 quedó como sede para Cultura, Escuela de Enfermería y capacitación.

Franquicias 
<Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba>

Referencias 

 http://www.sep.org.ar/
Enlaces externos

sep

Sindicatos de Argentina